Erin Chambers (Portland, Oregon, 24 de setembro de 1979) é uma atriz americana.

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos